Оповідь служниці — роман-антиутопія 1985 року канадської письменниці Маргарет Етвуд.
 Оповідь служниці — фантастична драма німецького режисера Фолькера Шльондорфа, що знята у 1990 році на основі однойменного роману
  —  опера, створена датським композитором  у 2000 році
 Оповідь служниці — американський телесеріал. Прем'єра серіалу відбулась 26 квітня 2017